Font de l'Hospital (Olot), 
 Font de l'Hospital (Lleida)